Гумиле́вский — русская семинаристская фамилия (от  — смирный). Имеет женскую форму Гумилевская.

Известные носители 
 Гумилевский, Александр Васильевич (1830—1869) — священник Православной российской церкви, основатель Христорождественского братства в Санкт-Петербурге; духовный писатель.
 
 Гумилевский, Дмитрий Григорьевич (в монашестве Филарет; 1805—1866) — епископ Русской Православной Церкви; историк церкви, богослов, патролог, библеист, православный святой.
 Гумилевский, Игорь Владимирович (1925—2001) — советский и российский художник.
 
 Гумилевский, Михаил (в монашестве Моисей; 1747—1792) — епископ Русской православной церкви, викарий Екатеринославской епархии.
 Гумилевский, Николай Евграфович (1851—1907) — священник Православной российской церкви, отец архиепископа Филиппа (Гумилевского).
 Гумилевский, Сергей Николаевич (в монашестве Филипп; 1877—1936) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Звенигородский, временный управляющий Московской епархией.
 Гумилевский, Сергей Львович (род. 1963) — белорусский и советский скульптор. Сын скульптора Льва Гумилевского.

Гумилевская 
 Гумилевская, Вера Сергеевна (1886—1956) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Гумилевская, Марта Владимировна (1903—1978) — советский прозаик, радиодраматург, популяризатор научных знаний.

Примечания